Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1985 odbyły się między 25 a 31 marca 1985 w szkockim Glasgow, w Trade Centre.

Tytuł mistrzów świata z 1984 broniła drużyna Norwegii. Mistrzem świata ponownie została Kanada, która w finale pokonała Szwecję 6:2. Brązowe medale zdobyli Duńczycy, którzy przegrali w półfinale ze Szwedami 2:4.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Tie-breaker
1

2

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1985
1985 w curlingu
1985 w Wielkiej Brytanii
Curling w Szkocji
Sport w Glasgow